Кинотеатр «Беларусь» — кинотеатр в городе Бресте, расположенный по ул. Советская, 17. Построен в 1977 году по проекту архитекторов Р. Шилая, инженеры В. Самцова, С. Мартынова.

Реконструкция была завершена зимой 2001 года. Три зала — Большой, Малый и VIP, цифровое оборудование, показ фильмов в формате 3D. Зал «Большой» рассчитан на 496 посадочных мест, в том числе 88 посадочных мест — диванных, 156 VIP-мест. «Малый» зал поддерживает формат 3D, рассчитан на 232 посадочных места, в том числе 28 диванных, 104 VIP-места, 100 стандартных мест. Новые кресла и диваны были установлены в июне 2017 года. Зал «VIP» поддерживает формат 3D, имеет 20 диванных посадочных мест.

Архитектура 

Трехэтажное здание кинотеатра является частью ансамбля новостройки по ул. Советская. Сохранившееся шестиугольное здание хоровой синагоги 19 века является основой её объемной композиции, вокруг которого возводятся стены с высокими остекленными плоскостями (кроме дворовой части, где выполнены подконструкции). На 1-м этаже вестибюль кассы свободно перетекает в вестибюль малого зала на 400 мест. В фойе большого зала на 900 мест ведут 2 лестницы на 2-й этаж. На 3 этаже расположены технические помещения, кинопроекционный комплекс. При строительстве кинотеатра использовались прогрессивные конструкции и новые материалы — ажурные железобетонные каркасы, веерообразные потолочные балки, гончарные трубы. В вестибюле панельное отопление, в холлах установлены кондиционеры.

Гранит и мрамор используются для внутренней отделки. В вестибюле 2 этажа, на торцевой стене, ограничивающей пространство вестибюля справа,декоративная композиция «Беларусь» в технике сграффито (художник И. Крупский). В центре композиции женская фигура, окруженная аллегорическими образами, изображающими прошлое, настоящее и будущее региона. Панель выполнена в сине — сером цвете. В 2-х полукруглых нишах фойе расположены витражи (художники М. Климов и Ю. Николаев).

Литература 
 Т. I. Чарняўская, Г. М. Ярмоленка. 32. Кінатэатр «Беларусь» // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1984. — Брэсцкая вобласць. — 368 с., іл.
 Брест: Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1987. — 408 с. — 53 000 экз.

Ссылки 

Кинотеатры Белоруссии
Культурные организации Бреста
Страницы с непроверенными переводами